Machy puede referirse a: 

 Machy, comuna francesa situada en Aube.
 Machy, comuna francesa situada en Somme.